Il singolare del BRD Năstase Țiriac Trophy 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

Il detentore del titolo era Gilles Simon, ma è stato sconfitto in semifinale da Lukáš Rosol, che ha conquistato il titolo battendo in finale Guillermo García López per 6-3, 6-2.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Janko Tipsarević (quarti di finale)
  Gilles Simon (semifinale)
  Andreas Seppi (secondo turno)
  Michail Južnyj (secondo turno)

  Florian Mayer (semifinale) 
  Fabio Fognini (ritirato per affaticamento) 
  Horacio Zeballos (primo turno) 
  Viktor Troicki (quarti di finale)

Qualificati 

  Sergiy Stakhovsky (secondo turno)
  Matthias Bachinger (primo turno)

  Flavio Cipolla (primo turno) 
  Jaroslav Pospíšil (primo turno)

Lucky loser 
  Filippo Volandri (primo turno)

Wildcard 

  Gaël Monfils (secondo turno)
  Janko Tipsarević (quarti di finale)

  Adrian Ungur (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

BRD Năstase Țiriac Trophy 2013
ATP World Tour 2013